Ludendorff-Kaserne war der Name folgender Kasernen:

 Ludendorff-Kaserne in Böblingen, heute Panzerkaserne Böblingen
 Ludendorff-Kaserne in Heilbronn, später Badener-Hof-Kaserne
 Ludendorff-Kaserne in Mittenwald (1937–1945), seit 1995 Karwendel-Kaserne
 Ludendorff-Kaserne in Potsdam-Bornstedt
 Ludendorff-Kaserne in Ulm, heute Wohnviertel Wiley